Kazimierz Lewandowski (1951-2022) – wioślarz
 Kazimierz Lewandowski (1869-1938) – polski poeta, pisarz